A 2019-es TCR Európa-kupa hockenheimi nagydíját május 25-e és 26-a között rendezték a Németországban található Hockenheimring-i aszfaltcsíkon. A helyszín a bajnokság második fordulójának adott otthont. A hétvége során a Nemzetközi GT Open mezőnye is részt vett, a TCR Európa-kupa mezőnye futotta a betétfutamokat. A hétvégére összesen 32 nevező volt, ezen a nagydíjon debütált a szériában ténylegesen Tom Coronel, valamint a Zengő Motorsport versenyzője Tenke Tamás. A 2018-as szereplését követően visszatért a szériába Stian Paulsen a saját csapatával, valamint Daniel Lloyd is, akit a Brutal Fish Racing Team csapatfőnöke, Martin Ryba amolyan mentornak szerződtetett a csapathoz.

Az időmérő edzés végeredménye 
A hockenheimi hétvége időmérő edzését május 25-én tartották, az első rajthelyet a szombati futamra a Target Competition versenyzője, Josh Files szerezte meg, míg a vasárnapi futamon az első helyről Julien Briché indulhatott az időmérőn elért 10. helyezésének köszönhetően.

 - BNL A TCR BeNeLux sorozat résztvevői.

Az első futam végeredménye 
A szombati futamot Josh Files kezdhette a pole-pozícióból, a rajtnál megtartotta első helyét, a mellőle startoló Gilles Magnust pedig megelőzte Luca Engstler. A második körben Aurélien Comte ütközött Daniel Lloyddal, akinek Gianni Morbidelli is neki ment, utóbbi két versenyző fel is kényszerült adni a versenyt, nem sokkal később Stian Paulsen szintén kiesett, a harmadik körben Lilou Wadoux is a boxutcába hajtott és feladta a versenyt. Az ötödik körben Luca Filippi esett ki, miután az utolsó kanyarban Dušan Borković kipördítette. A verseny féltávjánál Santiago Urrutia megelőzte Comte-ot. Kilenc perccel a leintést megelőzően Homola is hibázott és kipördült a 12-es kanyarban, a biztonsági autó is a pályára hajtott, így eltűnt a versenyzők közti időbeli különbség, azonban az élmezőnyben a biztonsági autó távozása után nem történt jelentősebb változás, a versenyt tehát az első helyről induló Josh Files nyerte. márkatársa Luca Engstler előtt, akit Maxime Potty követett a harmadik helyen. A BeNeLux értékelésben is a brit versenyző végzett az első helyen.

 - BNL A TCR BeNeLux sorozat résztvevői.

A második futam végeredménye 
A hétvége második versenyén az első helyről induló Julien Briché megtartotta pozícióját a rajt után, a harmadik kockából induló Santiago Urrutia viszont beragadt és négy pozíciót is veszített a rajtnál. A mezőny közepében egy előzési kísérlet közben Dušan Borković kiforgatta Stian Paulsent ezzel egy 1 körös biztonsági autós fázist idézett elő, ezen időszak alatt Maťo Homola a boxutcába hajtott és feladta a versenyt Borković pedig boxutca áthajtásos büntetést kapott a manőveréért. Néhány körrel később Viktor Davidovski és Natan Bihel autói értek össze, amivel mindkét versenyző pozíciókat veszített, a francia meg is pördült. A kilencedik körben Martin Ryba autója állt meg a pálya szélén a második szektor végén, az ezt követő két körön belül pedig Nelson Panciatici, Natan Bihel és Tenke Tamás is feladták a futamot.  A versenyt - és így a BeNeLux értékelést is - a végig vezető Briché nyerte, a második helyen Aurélien Comte végzett, míg a harmadik helyen a mezőny egyik hölgyversenyzőjét, a svéd Jessica Bäckman-t intették le. A futamon alkatrész hiány nem vett részt Alex Morgan.

 - BNL A TCR BeNeLux sorozat résztvevői.

További információk 
Az időmérő edzés hivatalos végeredménye.

Az első futam rajtrácsa.

Az első futam hivatalos végeredménye.

A második futam rajtrácsa.

A második futam hivatalos végeredménye.

Források 

2019 a TCR Európa-kupában